Nicodemi peut faire référence à : 
 Dario Niccodemi (1874-1934), romancier et auteur dramatique italien. 
 Giorgio Nicodemi (1891-1967), muséologue, numismate et historien de l'art italien.
 Johan Nicodemi (né en 1983), joueur de football de plage international français.
 Olympia Nicodemi, mathématicienne et enseignante en mathématiques américaine.